

Patronymie 

 Arthur Hulme (1877-1916), footballeur anglais ;
 Juliet Marion Hulme (1938- ), nom de naissance d'Anne Perry, romancière britannique ;
 Joe Hulme (1904-1991), footballeur et joueur de cricket anglais ;
 Denny Hulme (1936-1992}, pilote de course automobile néo-zélandais ;
 Keri Hulme (1947-2021), écrivaine néo-zélandaise ;
 Altenstadt Hulme (1981-), joueur de rugby à XV sud-africain.

Toponymie 
 Hulme, aire urbaine et circonscription électorale de Manchester.

Divers 
 Affaire Parker-Hulme, crime perpétré en 1954

Homonymie de toponyme